Клавдия Марцела може да се отнася за сестрите:

 Клавдия Марцела Старша, съпруга на Марк Випсаний Агрипа
 Клавдия Марцела Младша, майка на Клавдия Пулхра